È deceduta a soli 23 anni a causa di una valanga mentre si trovava nei pressi di Sankt Moritz (Svizzera).

Palmarès

Olimpiadi invernali 
  a  nello slalom speciale.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per la Squadra Unificata Tedesca
Morti per incidente sciistico